Osoby o tym nazwisku:
 Jakob Bryner – szwajcarski strzelec
 Lilian Bryner – szwajcarska zawodniczka startująca w wyścigach samochodowych